FC Haka er en finsk fodboldklub fra industribyen Valkeakoski. Haka spiller i den finske liga . Den er blandt de mest succesrige klubber i Finland med ni nationale mesterskaber og 12 pokaltitler. Haka har gennem historien haft tætte bånd til papirindustrien i området ved Valkeakoski og bliver stadig sponsoreret af industrikoncernen UPM.

Klubben blev grundlagt i 1934 og fik navnet Valkeakosken Haka. I 1949 rykkede den op i den bedste finske fodboldrække Mestaruussarja (i dag Veikkausliiga) og vandt i 1955 den første udgave af den finske pokalturnering.

1960'erne var den mest succesfulde periode i Hakas historie. Klubbben sejrede tre gange i både ligaen og pokalturneringen og vandt i 1960 den første "double" i finsk fodbold. I 1972 rykkede den ned, men vendte straks tilbage i den øverste liga og vandt i 1977 endnu en gang "the double". 

I begyndelsen af 1990'erne skiftede klubben navn til FC Haka. Haka vandt ligaen i 1995, men rykkede året efter ned i den næstbedste række. Den britisk-finske Keith Armstrong blev hyret som træner, og klubben rykkede op igen for fra 1998 til 2000 at vinde tre mesterskaber i træk. Den tidligere målmand Olli Huttunen afløste i 2002 Armstrong og har siden tiltrædelsen vundet et enkelt mesterskab (2004) og to pokaltitler (2002 og 2005).

Hakas største præstation i en europæisk turnering var en plads i kvartfinalen i UEFA Pokalvindernes Turnering i 1983-84, som blev tabt 2-0 til de senere turneringsvindere fra Juventus. Siden 1998 har klubben hvert år deltaget i en europæisk turnering.

Titler 
 Finske mesterskab (9):  
 1960, 1962, 1965, 1977, 1995, 1998, 1999, 2000 og 2004
 Finske pokalturnering (12):
 1955, 1959, 1960, 1963, 1969, 1977, 1982, 1985, 1988, 1997, 2002 og 2005
 Finske Liga Cup (1):
 1995

Historiske slutplaceringer

Noter

Ekstern henvisning 
Officiel hjemmeside 

Haka, FC
Etableret i 1934